L'édition 2010 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 4 au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Eric Butorac et Jean-Julien Rojer celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Le  mondial Rafael Nadal sauve deux balles de match contre Viktor Troicki en 1/2 finale. Il réussit lors de cette rencontre 18 aces, un des meilleurs résultats de sa carrière dans un match au meilleur des 3 sets.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte le tournoi en simple en battant Gaël Monfils en finale. Il remporte son  ATP en simple et son  de l'année.

En double, Eric Butorac et Jean-Julien Rojer s'imposent en finale face à Andreas Seppi et Dmitri Toursounov. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2010) (édition féminine)
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2010
Tennis masculin en 2010
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2010
Tennis en octobre 2010